Par ordre chronologique
 William Stanhope (1626–1703), homme politique britannique ;
 William Stanhope, 1 comte de Harrington (mort en 1756), militaire, diplomate et homme politique britannique ;
 William Stanhope (1702–1772), homme politique britannique ;
 William Stanhope, 2 comte de Harrington (1719–1779), général et homme politique britannique ;
 William Stanhope, 11 comte de Harrington (1922–2009), militaire britannique.